Kamallı – centro abitato del distretto di Laçın, in Azerbaigian
 Kamallı – centro abitato del distretto di Saatlı, in Azerbaigian